Expert Klein ist eine deutsche Elektrofachmarktkette, die dem Expert-Konzern angeschlossen ist. Tätig ist die Kette im Siegerland und Westerwald bis zum Rhein, Unternehmenshauptsitz ist Burbach. Durch den Eintritt in die Expert-Gruppe 1990 expandierte das Unternehmen stark.

Geschichte 

Am 1. September 1882 gründete Ferdinand Klein, der Ur-Urgroßvater des heutigen Firmenchefs Phillipp Klein, in Burbach eine Klempnerwerkstatt und einen Handel mit Haushaltswaren, die er selbst herstellte. 1899 zog der Handel in ein neues Haus in der Bahnhofsstraße (heute Nassauische Straße). 1912 stieg Kleins Sohn Walter in das Geschäft mit ein und begann mit der Installation von Elektroanlagen im Raum Burbach. 1934 wurde das Geschäft umgebaut und modernisiert. Anlässlich der Krönung von Königin Elisabeth II. 1953 verkaufte die Firma Klein das erste Fernsehgerät. 1958 wurde die Rechtsform zu einer Kommanditgesellschaft umgewandelt und im Jahr 1969 übernahmen die Brüder Martin und Berthold Klein die Geschäftsführung.
1986 stieg der Sohn von Berthold Klein, Matthias Klein, mit in das Unternehmen und somit die vierte Generation ein. 1991 wurde er Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens. Im selben Jahre wurde er Mitglied der „Expert-Fachhandels-Kooperation“. Seither firmieren die Fachmärkte unter „expert klein“. Ab diesem Zeitpunkt wurde stark expandiert und 1997 ein neuer Unternehmenshauptsitz  in der Jägerstraße errichtet. Seit 2007 ist nun mit Philipp und Lisa Klein auch die 5. Generation im Familienunternehmen tätig.

Unternehmen 
Expert Klein ist ein Familienunternehmen mit 850 Mitarbeitern in 30 Fachmärkten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern (Stand 2022). Das Unternehmen zählt zu den größten Gesellschaftern der Expert-Gruppe.

Betriebliche Mitbestimmung 
Obwohl das Unternehmen mehr als 850 Mitarbeiter beschäftigt, werden die wenigsten durch einen Betriebsrat vertreten. Lediglich die Filiale Mayen hat am 20. Februar 2014 den einzigen Betriebsrat im Unternehmen etablieren können. Dieser ist für die 27 Mitarbeiter (stand April 2014) in der Filiale zuständig.

Filialen 

 Altenkirchen (ehemals ProMarkt, seit 2013)
 Bad Hersfeld (seit 2. September 2010)
 Bad Kreuznach (seit 2007)
 Betzdorf (seit 24. November 2011)
 Burbach (seit 1882, Neubau 1997)
 Dillenburg (seit 1990, Neubau 2015)
 Friedberg (seit 2004)
 Friedrichsdorf (seit 2013)
 Gelnhausen (seit 25. Oktober 2012)
 Gießen (seit 2001)
 Hachenburg (seit 1994)
 Hanau (seit 27. September 2012)
 Hofheim-Wallau (seit 23. August 2014)
 Losheim am See (seit 1. Oktober 2022)
 Koblenz (seit 2000)
 Mainaschaff (seit 2005)
 Marburg (seit 2021)
 Mayen (ehemals ProMarkt, seit 2013)
 Montabaur (ehemals ProMarkt, seit 2013)
 Nastätten (seit 2007)
 Neuwied (seit 2002)
 Olpe (seit 14. November 2013)
 Petersberg (seit 20. Mai 2010) 
 Sankt Wendel (seit 1. Oktober 2022)
 Siegen (seit 1996)
 Siegburg (seit 2018)
 Simmern/Hunsrück (seit 1. Oktober 2022)
 Völklingen (seit 1. Oktober 2022)
 Waldbröl (seit 2008)
 Wetzlar (seit 1999)

Weblinks 

 Expert Klein

Einzelhandelsunternehmen (Elektronik)
Unternehmen (Kreis Siegen-Wittgenstein)
Wirtschaft (Burbach, Siegerland)
Gegründet 1882
Einzelhandelsunternehmen (Deutschland)